Басе́йна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Басейна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Басейна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Басейна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Басейна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Басейна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Басейна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Басейна вулиця — вулиця в місті Іваново.
 Басейна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Басейна вулиця — вулиця в місті Твер.

Вулиці